Walkiewicz – polskie nazwisko.

Osoby o nazwisku Walkiewicz 
 Agnieszka Walkiewicz-Pietrzykowska – polska chemiczka fizyczna zajmująca się badaniami molekularnymi
 Bogdan Walkiewicz (ur. 1960) – polski archeolog, kustosz, kolekcjoner, modelarz i fajczarz
 Eugeniusz Walkiewicz (1880–1946) – polsko-amerykański organista, muzyk kościelny i kompozytor
 Feliks Walkiewicz (1869–1926) – polski grafik
 Grzegorz Walkiewicz – polski prezbiter rzymskokatolicki
 Jacek Walkiewicz (ur. 1962) – polski psycholog, mówca motywacyjny i inspiracyjny, trener i mentor
 Katarzyna Walkiewicz – polski lekarz zajmujmijący się badaniami tumorów przewodu pokarmowego
 Leszek Józef Walkiewicz (ur. 1938) – polski dziennikarz, fotoreporter i pedagog
 Maciej Walkiewicz – polski lekarz i psycholog, naukowiec
 Mieczysław Walkiewicz (ur. 1949) – polski polityk, lekarz, poseł na Sejm
 Michał Walkiewicz (ur. 1985) – polski krytyk filmowy i dziennikarz
 Wiesław Walkiewicz (ur. 1949) – polski historyk i badacz stosunków międzynarodowych
 Władysław Walkiewicz (1833–1900) – warszawski litograf i wydawca
 Wojciech Walkiewicz (ur. 1938) – polski trener i działacz kolarski
 Wojciech Walkiewicz (ur. 1986) – polski raper znany jako TPS